Friedrichsgrün bezeichnet

 Friedrichsgrün (Reinsdorf), Ortsteil von Reinsdorf (Sachsen), Landkreis Zwickau, Sachsen
 Friedrichsgrün (Muldenhammer), Ortsteil von Muldenhammer, Vogtlandkreis, Sachsen
 Godzimierz (Szubin) (Friedrichsgrün), Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Szubin, Polen